Andrzej Wojtkowski (1891–1975) – historyk, poseł
 Andrzej Wojtkowski (ur. 1941) – oficer